Bányai Irén (Majtényi Lászlóné) (1889–1976) színésznő
Bányai Irén (1942–) színésznő
Bányai Irén (1945–) zongoratanár

Hasonló nevűek 
Sz. Bányai Irén – történész